Сімоне Болеллі і Фабіо Фоніні були чинними чемпіонами, але не змогли захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Адріан Маннаріно і Люка Пуй.

Джеймі Маррей і Бруно Соарес виграли титул, у фіналі перемігши Деніела Нестора і Радека Штепанека з рахунком 2–6, 6–4, 7–5.

Австралієць Ллейтон Г'юїтт зіграв свій останній професійний матч як в одиночному, так і в парному розряді; у парі з Сем Грот вони поступились у 3-му колі Джеку Соку і Вашеку Поспішилу.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 
Draw

Чоловіки, парний розряд
2016 у тенісі